Olympische Winterspelen 1948, de vijfde editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Sankt Moritz
Olympische Zomerspelen 1948, de veertiende editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Londen